Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Eurymédé fille de Nisos, mère de Bellérophon et Déliadès ;
 Eurymédé fille d'Œnée, une des Méléagrides.